Hydrocotyle amoena är en flockblommig växtart som beskrevs av John William Colenso. Hydrocotyle amoena ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
amoena